Uma Serraria é uma indústria de processamento de toras de madeira para produção de tábuas.

Também pode referir-se a:

Lugar

Brasil
Serraria (Paraíba) - município da Paraíba
Serraria (Maceió) - bairro de Maceió, Alagoas
Serraria (São José) - bairro de São José, estado de Santa Catarina
Serraria (Porto Alegre) - bairro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Serraria Brasil - bairro de Feira de Santana, Bahia

Outros
Serraria Alto-Astral - serraria ficcional da série “Desventuras em Série”
Serraria Baixo-Astral - livro da série “A Series of Unfortunate Events”
Serraria Souza Pinto - construção arquitetônica em Belo Horizonte, Minas Gerais

Desambiguação